Яви:

 Яви — департамент в Аргентине в составе провинции Жужуй.
 Яви — диалект малайского языка, распространённый в провинциях на юге Таиланда, вблизи границы с Малайзией.